Чемпіонат Азербайджану 1993 — 2-й сезон Чемпіонату Азербайджану з футболу. Чемпіоном вперше став Карабах.

Клуби

Група A 

Примітки:
1. Після закінчення сезону клуб Кур змінив назву на Кур-Нур.

Позначення:

Результати

Група B 

Позначення:

Результати

Плей-оф

1/2 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>18 липня 1993

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>27 липня 1993

|}

Матч за третє місце 

|}

Фінал 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>1 серпня 1993

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Азербайджану з футболу на rsssf 

1993
Азербайджан
1993 в азербайджанському спорті